Juan Alonso (1927), oud-voetballer van o.a. Real Madrid
Juan Alonso (1998), voetballer van o.a. Roda JC Kerkrade